Ethiek
Zedenleer (normen), de leer over de zedelijke normen
Niet-confessionele zedenleer, een keuzevak dat op Belgische staatsscholen wordt aangeboden.